Skalnicowce (Saxifragales Dumort.) – grupa roślin wyróżniana w randze rzędu okrytonasiennych. Stanowi grupę siostrzaną kladu określanego mianem ‘superróżowych’ (ang. superrosids) obejmujących różowe (rosids) wraz z rzędem winoroślowców (Vitales). Obejmuje 15 rodzin ze 112 rodzajami i 2,5 tysiącem gatunków. Występują na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy, przy czym najbardziej zróżnicowani są na obszarach w strefie klimatu umiarkowanego, rzadziej rosną w tropikach, obecne są też w strefach arktycznych. Z powodu szybkiej i relatywnie krótkiej radiacji ewolucyjnej w środkowej kredzie problemy stwarza ustalenie relacji filogenetycznych i klasyfikacji należących tu rodzin (ich różnicowanie trwało tylko 3–6 milionów lat). Rośliny tu należące cechują się obecnością kwasu elagowego, mirycetyny i flawonoli.

Morfologia 
 Pokrój Drzewa, krzewy i rośliny zielne, zarówno jednoroczne, jak i wieloletnie. Także sukulenty liściowe (→ gruboszowate).
 Liście Zróżnicowane – ustawione równolegle, okółkowo lub skrętolegle, blaszki pojedyncze lub złożone. Brzeg blaszki często piłkowany, z ząbkami gruczołowymi.
 Kwiaty Zwykle promieniste, z wykształconym kielichem i koroną. Często występuje hypancjum. Zalążnia czasem apokarpiczna (słupki niezrośnięte), ale typowy dla większości przedstawicieli jest słupek pojedynczy, przy czym często tworzące go owocolistki pozostają na szczycie niezrośnięte. Znamię odgięte.
 Owoce Zwykle suche i pękające.

Systematyka 
 Pozycja systematyczna skalnicowców w kladogramie dwuliściennych właściwych według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział według APweb (aktualizowany system APG IV z 2016)
Powiązania filogenetyczne między rodzinami w rzędzie na podstawie danych APweb:

+ cynomoriowate Cynomoriaceae – rodzina o nieznanej pozycji w kladogramie.

 Pozycja w systemie Ruggiero i in. (2015)
W systemie Ruggiero i in. (2015) rząd w pojedynkę należy do jednego z 18 nadrzędów okrytonasiennych – Saxifraganae, obejmującego rodziny zgodnie z systemem APG III (2009).

 Pozycja w systemie Reveala (1994-1999)
Gromada okrytonasienne Cronquist, podgromada Magnoliophytina Frohne & U. Jensen ex Reveal, klasa Rosopsida Batsch, podklasa różowe Takht., nadrząd Saxifraganae Reveal, rząd skalnicowce Dumort.
 Podział na rodziny według systemu Reveala (1994-1999)
 agrestowate (Grossulariaceae DC. in Lam. & DC)
 skalnicowate (Saxifragaceae Juss.)
 gruboszowate (Crassulaceae DC. in Lam. & DC.)
 iteowate Iteaceae J. Agardh
 Pterostemonaceae Small in Britt.
 Penthoraceae Rydb. ex Britt.
 Tetracarpaeaceae Nakai

Przypisy